Moratinos peut désigner :

Patronyme 

José Lebrún Moratinos (1919-2001), cardinal vénézuélien et archevêque de Caracas ;
Miguel Ángel Moratinos (1951-), diplomate et homme politique espagnol.

Toponyme 

Moratinos, un municipio (municipalité ou canton) de la comarque de Tierra de Campos, dans la province de Palencia et la communauté autonome de Castille-et-León, dans le Nord de l'Espagne.
Patronyme hispanique